Шкаровский — русская, украинская и польская фамилия. Известные носители:

 Шкаровский, Виктор Степанович (род. 1937) — директор Центрального Дома учёных РАН.
 Шкаровский, Владимир Ильич (1939—2004) — академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. 
 Шкаровский, Михаил Витальевич (род. 1961) — российский историк, доктор исторических наук.
 Шкаровский, Ниссон Адольфович (1904—1964) — советский дирижёр и педагог, народный артист РСФСР.

См. также 
 Шкаравский